Тишко́вка () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины. Расположен на слиянии рек Синюха и Ульяновский.

Население по переписи 2001 года составляло 3497 человек. Почтовый индекс — 27013. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 6,662 км². Код КОАТУУ — 3521786001.

Местный совет 
27013, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Тишковка, ул. Центральная, 1, тел. 55-2-42, 55-1-46

Известные уроженцы 
 Головань, Евгения Алексеевна (род. 1925) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Кожухарь, Яков Григорьевич (1916—?) — механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Лев, Борис Давыдович (1911—1971) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Усенко, Иван Романович (1924—1998) — пулемётчик, Герой Советского Союза.

Ссылки 
 Тишковка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Населённые пункты Добровеличковского района